Biao Liu, wielrenner
 Liu Biao (krijgsheer)